Jail (série télévisée)
 Jail, album du groupe Sideburn.